Miejscowości w Polsce
 Dąbie-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, przysiółek wsi Dąbie w woj. lubelskim w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Dąbie-Kolonia – część wsi Dąbie w woj. łódzkim w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca